Николай Фёдорович Заикин ( — ) — декабрист.

Биография

Из дворян Курской губернии. Отец — курский губернский предводитель дворянства, фатежский помещик, надворный советник Фёдор Михайлович Заикин.

Воспитывался в Москве в пансионах Д. Ф. Дельсаля и И. В. Борденау, а в 1815—1817 годах — в пансионе В. С. Кряжева; до 1819 года жил в деревне у родителей. Поступил в Московское учебное заведение для колонновожатых — 24.3.1819, откуда выпущен по экзамену прапорщиком — 14.4.1821, откомандирован во 2-ю армию — 13.3.1822, командирован на топографическую съёмку в Подольскую губернию — май 1822, назначен обратно в Главную квартиру 2-й армии — ноябрь 1823, состоял при школе топографов, подпрапорщик — 6.4.1824.

Член Южного тайного общества (1824).

Арестован 14.1.1826, доставлен в Петербург из Тульчина на главную гауптвахту — 22.1, в тот же день переведён в Петропавловскую крепость («посадить по усмотрению и содержать строго») в № 30 Кронверкской куртины, 31.1.1826 повелено «по заковании в ручные железа, снабдив теплою для дороги одеждою для отправки в Тульчин, сдать Слепцову» (для розыска бумаг Пестеля).

Осуждён по VIII разряду; приговорён на поселение вечно. Отправлен в Гижигинск Охотского округа, но до Гижигинска доехать не успел, так как срок был сокращён до 20 лет; а Заикин обращён на поселение в Витим Иркутской губернии, куда прибыл в 1828 году. Умер в Витиме, могила не сохранилась.

Писал стихи.

Брат Фёдор также привлекался к следствию по делу декабристов; не являясь членом тайных обществ, он знал, где была зарыта «Русская правда» П. И. Пестеля.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1801 году
Умершие в 1833 году
Умершие в Иркутской губернии
Декабристы
Топографы Российской империи
Выпускники Московского училища для колонновожатых